

Toponyme 

 Vernou-en-Sologne, commune de Loir-et-Cher
 Vernou-sur-Brenne, commune d'Indre-et-Loire
 Vernou-sur-Seine, ancienne commune de Seine-et-Marne, aujourd'hui rattachée à Vernou-la-Celle-sur-Seine

Patronyme 

 John Vernou  (1892-1957), agent de change américain, père de Jacqueline Lee Bouvier ;

Pseudonyme 

 Pierre Vernou (1865-1927), journaliste et écrivain français.
Patronyme français